Бароу има више значења:
 Бароу (Енглеска)
 Округ Бароу (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Бароу (Аљаска), је град у америчкој савезној држави Аљаска